Czermiński – polskie nazwisko.

 Alfred Czermiński (1923–2011) – profesor nauk ekonomicznych
 Antoni Czermiński (zm. przed 1729) – kasztelan małogoski w 1706, stolnik sandomierski w 1706
 Jan Czermiński (1923–1976) – polski geolog i petrograf
 Kajetan Czermiński (XVIII w.) – konsyliarz ziemi dobrzyńskiej
 Łukasz Czermiński (zm. po 1676) – kasztelan zawichojski w latach 1662–1679, stolnik dorpacki w 1659 roku
 Łukasz Jacek Czermiński (1662–1717) – polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy przemyski, kanonik gnieźnieński, krakowski i przemyski
Marcin Czermiński (1860–1931) polski jezuita, misjolog, hagiograf
 Wiesław Czermiński (ur. 1889) – polski działacz niepodległościowy i społeczny, agronom
 Władysław Czermiński (1910–1995) – nauczyciel, porucznik Armii Krajowej, dowódca oddziału partyzanckiego na Wołyniu

Zobacz też 
 Czermińska
 Małgorzata Książek-Czermińska (ur. 1940) – polska filolog, profesor Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego